Wim Smets (klimmer), Belgisch bergbeklimmer
Wim Smets (voetballer), Belgisch voetballer